Naselja u BiH:
 Memići (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Memići (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija